Leidesdorf är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Maximilian Leidesdorf (1816–1889), österrikisk psykiater
 Maximilian Josef Leidesdorf (1787–1840), österrikisk pianist och  tonsättare
 Samuel David Leidesdorf (1881–1968), amerikansk bokhållare

Tyska efternamn